żelazo – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych (symbol Fe, łac. ferrum)
 Afera „Żelazo” – tajna akcja MSW w PRL

2 miejscowości w Polsce: 
 Żelazo – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice 
 Żelazo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Smołdzino

Zobacz też 
 Żelazny